Onderwijsnet#Vrij onderwijs: Vlaams onderwijsterm (een vrije school maakt deel uit van het vrij onderwijs onderwijsnet)
Vrijeschoolonderwijs: Nederlandse onderwijsterm (in een vrije school wordt vrijeschoolonderwijs aangeboden)